Патрик Брахнер (, ; ) — азербайджанский горнолыжник, родом из Австрии. Представлял Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2014 года и зимних Олимпийских играх 2018 года .

Биография 
Патрик Брахнер родился 7 января 1992 года в Австрии. Вырос и научился ездить на лыжах в австрийских Альпах. Начал участвовать в лыжных гонках ещё в 12 лет и уже через несколько лет ему уже удалось победить на нескольких молодёжных соревнованиях Австрии. В 2007 году дебютировал за Австрию, за которую выступал до июля 2010 года.

Начиная с июля 2010 года Патрик Брахнер представляет Азербайджан. В 18 лет он принял участие на Кубке мира в хорватском Загребе. В марте 2011 года Брахнер повредил левую лодыжку и выбыл из строя на четыре месяца.

В начале февраля 2012 года в Австрии в слаломе Брахнер пришёл к финишу 3-м, показав результат 1:39,19 и пропустив вперед двух представителей Австрии. В конце февраля этого же года в слаломе в Польше Патрик Брахнер дважды стал обладателем серебряной медали.

В марте 2012 года Патрик Брахнер стал победителем соревнований в гигантском слаломе, проходивших в Чехии. Это была первая победа азербайджанского горнолыжника, так как ранее представителям Азербайджана в этом виде спорта не удавалось не только завоевать «золото», но и попасть в число призёров. Там же в Чехии Патрик Брахнер выступил в слаломе и занял 9-е место.

В феврале 2013 года он принял участие на 42-м чемпионате мира в австрийском Шладминге, где финишировал 37-м в . Таким образом Азербайджан получил первую лицензию на зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи.

В апреле этого же года Брахнер на открытом чемпионате Болгарии по горнолыжному спорту в болгарском городе Банско занял четвёртое место. Это был лучший результат среди азербайджанских горнолыжников на этом турнире.

В октябре 2013 года Патрик Брахнер повредил колено, катаясь на лыжах, что повлияло на его подготовку к зимним Олимпийским играм в Сочи.

Брахнер окончил Венский университет, по специальности — гражданский инженер.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Патрика Брахнера на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Горнолыжники Азербайджана
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года